Bèlgica: La Bruyère (Bèlgica) a la província de Namur (Valònia)
 França: La Bruyère (Alt Saona) a l'Alt Saona
 França: Saint-Pierre-la-Bruyère a l'Orne